Charles Jacques Huault de Montmagny (?-1654), Administrateur colonial, gouverneur de la Nouvelle-France
 Gilbert Huault (1932-2013), médecin français, pédiatre, professeur de médecine et médecin hospitalier français, pionnier de la réanimation infantile
 Isabelle Huault (1967-), professeure française de sciences de gestion, présidente de l'Université Paris-Dauphine depuis 2016
  (1602-1662), militaire français

Voir aussi 
 Pierre Huaud (1647-avant 1698), peintre suisse